Christian Buhmann ist der Name folgender Personen:

* Christian Buhmann (Bildhauer) (1906–1990), deutscher Bildhauer und Restaurator
 Christian Buhmann (Pädagoge) (* 1936), deutscher Lehrer und Schulgründer